

Inne 
 Stutthof – niemiecki obóz koncentracyjny
 procesy załogi Stutthofu

Polska 

 Sztutowo – wieś gminna w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim

Zobacz też 
 Stuthof